Вя́йке-Ма́арья () — посёлок в волости Вяйке-Маарья уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония. Является административным центром одноимённой волости.

География 
Расположен у шоссе Раквере—Тарту, на пересечении дорог внутреннего значения, ведущих в Тамсалу и Симуна, в 23 километрах от уездного центра — города Раквере. Высота над уровнем моря — 118 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке насчитывалось  жителей, из них  (96,7 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Вяйке-Маарья:

* По данным Регистра народонаселения

История 
Населённый пункт получил своё название по приходской церкви Святой Марии; на военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, она обозначена как цер. Клейн Марiенъ, рядом указано селение Ф. Мариенгофъ. В народе посёлок обычно называют Маарья.

Современный Вяйке-Маарья начал формироваться как посёлок ремесленников и торговцев со второй половины XIX века и стал большим культурно-образовательным центром. Ещё в начале XX века он состоял из двух частей: из посёлка возле церкви в начале шоссе Симуна и поселения Кассисаба (в 1499 году упомянуто как Katysap by der Nyenkerken) возле кладбища; в 1920-х годах они слились.

В 1961–1963 годах Вяйке-Маарья имел статус посёлка городского типа.

Инфраструктура 
В посёлке есть детский сад, гимназия, музыкальная школа, спортивный центр, молодёжный центр, Народный дом, дом социальной опеки, аптека, 6 магазинов, констебльское отделение, пожарная охрана.

Численность учащихся гимназии Вяйке-Маарья:
{| class="wikitable"
|- align=center
!Учебный год
|2002/2003||2009/2010||'2018/2019
|- align=center
!Учащихся
|645|| 382|| 313
|}

В центре здоровья (его новое здание было построено в 2008 году) работают 3 семейных врача, медсёстры, акушерка, домашняя сестра. Принимают 5 стоматологов и психолог. Работает Спасательная школа Спасательного колледжа . Имеется регулярное автобусное сообщение с Раквере и с соседними волостями, кроме того, через Вяйке-Маарья проходят междугородние автобусные маршруты Раквере—Тарту и Раквере—Пярну.

В посёлке работает Музей Вяйке-Маарья (открыт в 1988 году) с туристическим инфопунктом. В музейной экспозиции сделан акцент на отражении истории местной школы и жизни во времена существования колхоза «Вяйке-Маарья» (его площадь составляла 9300 гектара, численность работников в 1978 году — 940 человек).

В посёлке действует приход Эстонской евангелическо-лютеранской церкви.

 Известные личности 
 Георг Лурих (1876—1920), двукратный чемпион мира по французской борьбе, артист цирка; родился в Вяйке-Маарья.
  (1859—1938), поэт, прозаик и драматург; работал в Вяйке-Маарья волостным писарем, продавцом книг и банковским служащим.
 Айле Асзони (род. 1975), оперная певица, родилась и училась в Вяйке-Маарья.
  (1959—2007), солист Эстонской национальной оперы; родился и окончил школу в Вяйке-Маарья.
 Алар Котли (1904–1963), архитектор; родился в Вяйке-Маарья.
  (1948—2008), композитор, дирижёр и педагог; родился в Вяйке-Маарья.
 Кайдо Хёвельсон (Баруто) (род. 1984), профессиональный борец сумо и боец смешанных единоборств; родился в Вяйке-Маарья.
 Антон Хансен Таммсааре (1878—1940), писатель; учился в школе Вяйке-Маарья.
 Керсти Мерилаас (1913—1986), поэтесса, переводчица, детский писатель; училась в школе Вяйке-Маарья.
  (род. 1924), архиепископ Эстонской  евангелическо-лютеранской церкви в 1987—1994 годах; учился в гимназии Вяйке-Маарья.

 Памятники культуры 
 Памятник Освободительной войне

Посвящён погибшим в Первой мировой войне (86 имён) и Эстонской освободительной войне (38 имён). Открыт 14 июня 1925 года, взорван в 1940 году, восстановлен во времена немецкой оккупации в 1942 году, повторно уничтожен советскими властями в 1944 году, копия памятника открыта 23 июня 1991 года на 50 метров южнее первоначального. Внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии в 2003 году.
 Общинный дом Вяйке-Маарья
Автор проекта — тартуский строительный инженер . Построен в 1912 году. Отражает два архитектурных направления в эстонской архитектуре начала 20-ого столетия: немецкий хайматстиль и финский югендстиль. Обширный капитальный ремонт был проведён в 1979—1980 годах. Внутреннее убранство создано художниками .
 Памятник Якобу Лийву
Открытие памятника, созданного скульптором , состоялось 25 сентября 1938 года. Внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии в 1997 году.
 Церковный сад и церковное кладбище Вяйке-Маарья
Внесёны в Государственный регистр памятников культуры Эстонии в 1997 году. Ограда церковного сада относится к началу 19-ого столетия и выложена из известняка и бутового камня, на восточной стороне также использованы кирпичи. В церковном саду две часовни. В нескольких метрах к востоку от церкви находится т. н. Немецкая часовня, возведённая в конце 18-ого столетия в стиле позднего барокко. Состоит из одного просторного помещения, потолок которого покрыт декором-стукко. В 1998 году была обновлена крыша часовни. Вторая часовня расположена к западу от церкви, временем постройки считается 18-19-ое столетия. Часовня больше и скромнее первой; в народе её прозвали Мужицкой часовней (в другом переводе — часовней Деревенщины). Старейшее захоронение датировано 1648 годом.
 Кладбище Вяйке-Маарья
Указом императрицы Екатерины II в 1774 году было открыто новое место упокоения к северу от церкви Святой Девы Марии, между дорогой Амбла и Раквереским шоссе. С последней четверти 18-ого столетия на кладбище церковного сада хоронили только членов немецкого прихода, и в народе оно получило название Немецкое кладбище. Новое кладбище сначала стали называть Крестьянским, а с последней четверти 19-ого столетия — Эстонским''.

Галерея

Ссылки 
 Посёлок Вяйке-Маарья. Архивные фотографии и открытки

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа